Short Songs - збірка канадського гурту Silverstein. Це другий реліз колективу під лейбом Hopeless Records. Це також останній реліз гурту з гітаристом Нілом Бошартом, який залишив гурт влітку 2012 року.

Треклист 
 Sick as Your Secrets (1:08)
 Sin & Redemption (1:09)
 SOS (1:36)
 Brookfield (1:30)
 La Marseillaise (0:48)
 World on Fire (1:24)
 Sleep Around (1:19)
 My Miserable Life (0:28)
 Truth & Temptation (0:44)
 One Last Dance (1:26)
 See Ya Bill (0:06)
 Short Songs (0:24)
 236 E. Broadway (1:20)
 Good Intentions (0:26)
 Destination: Blood! (1:08)
 Coffee Mug (0:33)
 xOn Our Kneesx (0:24)
 Scenes from Parisian Life (1:21)
 It's My Job to Keep Punk Rock Elite (1:24)
 Quit Your Job (0:23)
 The Ballad of Wilhelm Fink (0:33)
 You Gotta Stay Positive (0:05)

Кліпи 
 Brookfield
 SOS

Джерела 
Short Songs 

Альбоми Silverstein
Альбоми канадських виконавців
Англомовні музичні альбоми